De Fonseca – azienda italiana di calzature
 Manuel Pinto de Fonseca – Gran Maestro dell'Ordine di Malta
 Eleonora de Fonseca Pimentel – patriota e politica italiana
 Juan Rodríguez de Fonseca – vescovo e funzionario spagnolo